

Patronymie
 Karl Deichmann (1863-1940) est un homme politique allemand.
 Paul Deichmann (1898-1981) est un General der Flieger dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Industrie
 Le Groupe Deichmann est un groupe allemand dans le secteur de la distribution de chaussures.

Homonymie de patronyme germanique